Sergio Martini puede referirse a:

 Sergio Alejandro Martini (1930-2017), ingeniero y funcionario argentino;
 Sergio Martini (n. 1949), escalador italiano.